Анимаг:
 Анимаг () — волшебник из романов Джоан Кэтлин Роулинг, умеющий превращаться в животное.
 «АниМаг» — российское интернет-издание, посвящённое развитию и популяризации аниме и манги в России. Выходит с 2002 года.

См. также 
 Animage — японский развлекательный аниме-журнал, который издательство Tokuma Shoten выпускает с июля 1978 года.
 anime*magazine — журнал, издававшийся с мая 2003 по июль 2004.